

Patronyme 

 Friedrich August von der Marwitz (1777-1837), militaire et homme politique allemand.
 Friedrich Wilhelm Siegmund von der Marwitz (1726-1788), major-général prussien.
 Georg von der Marwitz (1856-1929), General der Kavallerie de l'armée prussienne.

Toponyme 

 Marwitz, village de la commune d'Oberkrämer (Brandebourg, Allemagne).
 Marwice, village de Pologne, était avant 1945 sur le territoire allemand sous le nom de Marwitz.